Il singolare del torneo di tennis Schickedanz Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Daniel Köllerer che ha battuto in finale Santiago Giraldo 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Victor Hănescu (primo turno)
 Marcos Daniel (quarti di finale)
 Jesse Levine (quarti di finale)
 Pablo Andújar (secondo turno)

 Jurij Ščukin (primo turno)
 Björn Phau (secondo turno)
 Daniel Köllerer (Campione)
 Joseph Sirianni (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Schickedanz Open 2008